Алберих (Alberich) може да се отнася за:

В митологията:
 Алберих (митология), в германската митология крал на елфите и джуджетата
 Алберих, герой от „Пръстенът на Нибелунгите“ от Рихард Вагнер

Владетели:
 Алберих I Сполетски, херцог на Сполето 898-922 г.
 Алберих II Сполетски, принц на Рим 932-954 г